Aznar es un nombre y apellido patronímico que puede referirse a:

Apellido 
 Aznar (apellido), sobre el origen del apellido.

Personalidades 
 Aznar Sánchez, conde de Vasconia (820-836).
 Aznar I Galíndez, conde de Aragón y Conflent (809-820) y de Urgell y Cerdaña (820-839).
 Aznar II Galíndez, conde de Aragón (867-893).
 Jerónimo Aznar (m. 1262), obispo de Calahorra y La Calzada.
 Andrés Aznar, O.S.A. (1612-1682), obispo de Alguer, Jaca y Teruel.
 Eduardo Aznar, marqués de Berriz (1830-1902), naviero, industrial y senador español.
 Juan Bautista Aznar-Cabañas (1860-1933), marino y político español.
 Severino Aznar Embid (1870-1959), político y catedrático de sociología español, representante del catolicismo social, fundador del Partido Social Popular, miembro de la Asamblea Nacional Consultiva y procurador a Cortes durante cinco legislaturas durante el período franquista.
 Manuel Aznar Zubigaray (1894-1975), periodista, político y diplomático español (padre y abuelo de los anteriores).
 Agustín Aznar Gerner (1911–1984). Médico y político falangista español. 
 Abel Aznar (1913-1983), poeta, compositor y letrista de tango de Argentina.
 Manuel (Imanol) Aznar Acedo (1916-2001), oficial y periodista español (padre de los dos siguientes).
 Manuel Aznar López (1948-), jurista y consejero del Tribunal de Cuentas, hermano del anterior.
 José María Aznar (1953-), presidente del Gobierno de España de 1996 a 2004.
 Pedro Aznar (1959-), músico bonaerense.
 Mauricio Aznar (1964-2000), cantante y poeta aragonés.

Elementos geográficos 
 Sierra de Aznar, formación montañosa de la provincia de Cádiz, España.

Obras 
 La Saga de los Aznar, serie de novelas de ciencia ficción.
 Museo Camón Aznar, un museo de bellas artes situado en Zaragoza, Aragón, España.